Полонка () — деревня в Барановичском районе Брестской области, на реке Полонка. Административный центр Полонковский сельсовета. Находится в 20 км к западу от Барановичей, в 4 км от железнодорожной станции Полонка (линия Барановичи — Волковыск); на автомобильной дороге Новая Мышь — Слоним. Население — 514 жителей (2019).

Этимология 
В основе названия термин полонка — прорубь в реке, выход подземных вод, незамерзающее место в водоёме. Возможна также связь с названием полон (плен) — поселения пленных (XVI век).

История

Великое Княжество Литовское 
Первое же письменное упоминание села Прорубь, владения Сапегов, датируется 1506 годом, когда в окрестностях села войска Великого княжества Литовского во главе с гетманами Михаилом Глинским и Станиславом Кишкой разгромили татар. Согласно административно-территориальной реформе 1565—1566 годов местность вошла в состав Слонимского уезда Новогрудского воеводства.

В русско-польская войне (1654—1667) около Полонки 28 июня 1660 года произошла битва между войсками Великого княжества Литовского под командованием гетманов Яна Сапеги и Стефана Чарнецкого и российскими войсками во главе с князем Иваном Хованским. Армия России насчитывала 10500 человек, а объединенные силы Речи Посполитой — около 9000 воинов. Сапега и Чернецкий одержали победу над российскими воеводами: второй воевода, князь Щербатов попал в плен, а воевода Змеев был ранен. В результате военных действий село Полонка было разрушено, а население освобождено от налогов сроком на один год. В 1680 году в городке основали доминиканский монастырь (существовал до 1830 года).

Под властью Российской империи 
В результате третьего раздела Речи Посполитой деревня Полонка оказалась в составе Российской империи, в Новомышской волости Новогрудского уезда. В первой половине 1880-х в деревне было около 20 дворов, церковь, церковно-приходская школа, 2 еврейские школы. В начале XX века — 56 дворов, земское народное училище.

В 1886 году действовали 2 еврейские школы, церковно-приходские школа и попечительство. Православный приход насчитывал около 1,4 тысяч верующих.

Новейшее время 
С 1900 года работало народное училище, в котором в 1889—1900 учебном году занималось 96 детей (из них 8 девочек, учительница К. Завусцинская). Летом 1906 года учителя вели для крестьян агитацию, распространяли листовки и прокламации, призывающие их к борьбе с царизмом и помещиками. В начале XX века была построена деревянная церковь.

Согласно Рижскому мирному договору 1921 года Полонка оказалась в составе межвоенной Польской Республики, в Новомышской гмине Барановичского уезда Новогрудского воеводства.

В 1939 году вошла в состав БССР. С 15 января 1940 года в Новомышском районе Барановичской области. С 12 октября 1940 года поселение стало центром сельсовета и статус поселения был понижен до деревни.

Перед войной в деревне жило 346 человек в 74 дворах. В Великую Отечественную войну с июня 1941 года до 7 сентября 1944 года была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, которые в 1941 году погубили 14 жителей. Евреев деревни нацисты согнали в гетто, и к августу 1942 года всех убили — около 350 человек. В июле 1944 года гитлеровцами было сожжено 33 дома, убито 172 человека. На фронтах войны погибло 11 сельчан.

К Полонке в послевоенные годы был присоединен соседний хутор Прушынава. С 8 января 1954 года сходила в Брестскую область, а 8 апреля 1957 года в Барановичском районе Брестской области.

Инфраструктура 
Работают исполком сельсовета, ясли сад-средняя школа, клуб, библиотека фельдшерско-акушерский пункт, аптека, отделение почтовой связи, лесничество, 2 магазина.

Население 
 XIX век:
 1830 — 98 жителей, из них шляхты 3, духовного сословия 4, мещан-иудеев 55, мещан-христиан и крестьян 33, нищих 2
 1886 — 20 дворов, 200 жителей
 XX век:
 1909 — 56 дворов, около 500 жителей
 1921 — 55 домов 440 жителей
 1959 — 408 жителей
 1970 — 622 жителя
 1998 — 155 дворов 782 жителя
 XXI век:
 2005 — 786 жителей, 305 хозяйств
 2019 — 514 жителей.

Достопримечательности 

 . Памятник деревянного зодчества.
 Еврейское кладбище.
 Братская могила советских воинов и партизан. Похоронены 52 воина и партизана (23 известны и 29 неизвестны), погибших в июле 1944 года при освобождении района от немецких войск. В 1957 году на могиле установлен памятник — скульптура воина.
 Могила жертв фашизма. Похоронены 15 жителей сельсовета (все известны). В 1974 году на могиле установлен обелиск.
 На здании сельсовета в 1983 году установлена ​​мемориальная доска, в честь памяти бывшего председателя Петра Гавриловича Щербакова, погибшего от рук бандитов.

Утраченное наследие 
 Церковь Пресвятой Девы Марии и монастырь доминиканцев (1680).

Примечания

Литература 
 
 
 
 Энциклопедия истории Белоруссии. У 6 т. Т. 5: М — Пуд / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (галоўны рэд.) і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн.: БелЭн, 1999. — 592 с.: іл. ISBN 985-11-0141-9.
 Соркіна I. Мястэчкі Беларусі ў канцы ХVІІІ — першай палове ХІХ ст. — Вільня: ЕГУ, 2010. — 488 с. ISBN 978-9955-773-33-7.
 Połonka // Географический словарь Царства Польского и других славянских стран.Tom VIII: Perepiatycha — Pożajście. — Warszawa, 1887. S.726 .

Ссылки 
 Полонка  на Radzima.org
 Фотографии на «Глобусе Беларуси» 
 Полонка, Руда-Яворская, буртах \\ Газета «Звязда»

Населённые пункты Барановичского района